Klein (pronúncia alemã:klaɪn; holandesa:klɛɪn) é a palavra holandesa e alemã para “pequeno”, que veio ser usado também como um nome de família. 

Na Wikipédia pode referir-se a:

Pessoas
Calvin Klein - um estilista americano
Felix Klein - um matemático alemão
Fritz Klein - um oficial nazista
Iris Klein - uma modelo alemã
Jakob Theodor Klein - um naturalista alemão
Karl Klein - um religioso alemão
Lawrence Robert Klein - um economista dos Estados Unidos da América
Melanie Klein - uma psicoterapeuta austríaca
Naomi Klein - uma jornalista, escritora e ativista canadense
Samuel Klein - um empresário polaco-brasileiro, fundador da rede de lojas de departamento Casas Bahia
William Klein - um fotógrafo, diretor de cinema e pintor norte-americano de origem húngara
Natalia Klein - uma escritora, roteirista e atriz brasileira
Chris Klein - um ator americano mais conhecido pelo papel de Oz em American Pie
André Klein - um pesquisador da área de farmacologia e professor da UFMG, no Brasil
Rafael Klein - um programador de jogos brasileiro
Francisco Klein - um empresário de viagens do agronegócio e compositor brasileiro conhecido pelo pseudônimo de Chico Silva

Geografia
Klein Agelo - uma cidade dos Países Baixos

Objetos
12045 Klein - um asteróide da cintura principal

Ciência
Teoria Kaluza-Klein - um modelo usado na física
Garrafa de Klein - um espaço topológico

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguação